Župnija Maribor - Sv. Magdalena je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Maribor Mariborskega naddekanata, ki je del Nadškofije Maribor.

Od leta 1963 župnijo upravljajo jezuiti.

V župniji je od leta 1940 do aretacije leta 1941 deloval kaplan Franc Orešnik, ki je bil leta 1944 ubit v Koncentracijskem taborišču Jasenovac in je sedaj v teku njegov postopek za priznanje svetništva.

Sakralni objekti

Glej tudi 

 Seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 

 Zupnija-mb-magdalena.rkc.si, uradna stran
 Facebook.com
 Jezuiti.si 
 Družina.si

Maribor - Sv. Magdalena
Dekanija Maribor
Verske ustanove v Mariboru
Ustanovitve leta 1289